Westtangent (Amsterdam-Schiphol), openbaarvervoerproject tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza
 Westtangent (Arnhem), openbaarvervoerproject
 Westtangent (Heerhugowaard), een weg langs de westrand van Heerhugowaard

Zie ook
 Tangent